Lario – nome del Lago di Como
 Lario – personaggio del videogioco Dragon Age
 Lario – singolo di Lazza del 2017
 Lario3 – pseudonimo del fumettista Davide La Rosa

Pagine correlate 
Lari